LPGA Tour, Amerikaanse PGA Tour voor vrouwen
 Ladies Professional Golf Association, een Amerikaanse golforganisatie
 Ladies European Tour, een Europese golftoernooiorganisatie
 China LPGA Tour, een Chinese golftoernooiorganisatie

Zie ook
 PGA Tour, een doorverwijspagina met golftoernooiorganisaties voor heren